World Grand Prix – competizione di snooker
 World Grand Prix – videogioco del 1986
 World Grand Prix di pallavolo femminile – competizione di pallavolo